Muški košarkaški olimpijski turnir 1996. odigrao se u Atlanti od 20. srpnja do 3. kolovoza. Reprezentacija SAD-a obranila je naslov. Ovo je prvo veliko natjecanje na kojem Hrvatska nije osvojila odličje. Od tada sve do danas Hrvatska nije ušla u poluzavršnicu nijednog velikog natjecanja.

Turnir

Skupina A 

20. srpnja 1996.

22. srpnja 1996.

24. srpnja 1996.

26. srpnja 1996.

28. srpnja 1996.

Skupina B 

20. srpnja 1996.

22. srpnja 1996.

24. srpnja 1996.

26. srpnja 1996.

28. srpnja 1996.

Izbacivanje 

Športovi na OI 1996.
Košarka na Olimpijskim igrama